3 miejscowości w Polsce: 
 Smolanka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Zbuczyn 
 Smolanka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka 
 Smolanka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Sępopol

Ukraina:
 Smolanka – wieś na Ukrainie obwodzie tarnopolskim